Южносаамский язык — самый юго-западный из саамских языков. Находится под угрозой исчезновения. Из 1200 проживающих в Норвегии и Швеции этнических южных саамов носителями языка являются примерно шестьсот человек.

В Норвегии язык распространён в коммунах Хаттфьелльдал и Вефсн; в Швеции — в коммунах Вильхельмина, , Эльвдален.

Письменность 
Южносаамский язык входит в шестёрку саамских языков, имеющих официальную письменность. Несмотря на это, количество литературы на языке невелико. Издан большой южносаамско-норвежский словарь.

Используется латинский алфавит:

A/a, B/b, D/d, E/e, F/f, G/g, H/h, I/i, (Ï/ï), J/j, K/k, L/l, M/m, N/n, O/o, P/p, R/r, S/s, T/t, U/u, V/v, Y/y, Æ/æ, Ø/ø, Å/å.

Ä/ä является вариантом Æ/æ, Ö/ö — Ø/ø. Буквы Ä/ä и Ö/ö используются в Швеции, а Æ/æ и Ø/ø — в Норвегии, что совпадает с их использованием в шведском и норвежском языках. Ï/ï является задним вариантом I/i, и во многих текстах это различие не отражается.

Буквы C/c, Q/q, W/w, X/x, Z/z используются в словах иностранного происхождения.

Лингвистическая характеристика

Фонология 
Южносаамский язык распадается на два диалекта — северный и южный. Фонологические различия между ними относительно невелики. Ниже описана фонетическая система северного диалекта.

Гласные 
Ниже представлены гласные звуки северного диалекта. В квадратных скобках указаны соответствующие им буквы.

1Различие между гласными  и обычно не указывается в написании — оба этих звука пишутся как i, однако 2в словарях и других лингвистически точных источниках для последней используется буква ï.

æ используется в Норвегии, ä — в Швеции.

Гласные e, ɛ, o и a могут различаться по долготе и быть как долгими, так и краткими. Верхние гласные бывают только краткими.

Гласные могут образовывать десять дифтонгов:

Согласные 

В южносаамском языке не менее 17-20 согласных фонем (в скобках — обозначение на письме).

Все согласные, кроме придыхательных взрывных, могут также быть геминированными. В таблице не отражены так называемые преаспирированные взрывные и аффрикаты, которые могут быть представлены (как в орфографии) в виде последовательностей /h/ + взрывной/аффриката и не рассматриваются как особые звуки. Также и глухие носовые, l, r и аппроксиманты могут рассматриваться как аллофоны, выступающие рядом с h. Этот вопрос, однако, недостаточно исследован.

Придыхательные противопоставляются обычным взрывным только в анлауте заимствованных слов, напр. taale /tʰa:lə/ «число» ~ daale /ta:lə/ «крона (монета)», и могут рассматриваться также как последовательности  p, t, k + h. Простые взрывные, особенно в южном диалекте, бывают (например, в анлауте и между безударными гласными) звонкими и могут писаться как b, d, g; в других случаях они обычно глухие и пишутся как p, t, k. Геминированные взрывные и аффрикаты считаются полузвонкими и записываются как  bp, dt, dts, dtj и gk.

Морфология 
Характерной чертой южносаамского языка является чередование гласных (умлаут) в первом слоге при склонении и спряжении слов. Гласный безударного слога воздействует на гласный ударного (первого) слога. Обычно в парадигме одного слова чередуются три гласные, например:

 ae ~ aa ~ ee: vaedtsedh «ходить» : vaadtsam «я хожу» : veedtsim «я ходил»
 ue ~ ua ~ øø : vuelkedh «уходить» : vualkam «я ухожу» : vøølkim «я ушёл»

С другой стороны, южносаамский является единственным саамским языком, в котором нет чередования ступеней согласных. Поэтому согласные в середине южносаамских слов никогда не подвергаются изменениям, хотя это явление часто происходит в других саамских языках. Например, южносаамское nomme «имя» : nommesne «от имени» и северносаамское namma : namas, с чередованием согласных mm : m.

Существительное 
В южносаамском языке 8 падежей:

Южносаамский — один из немногих саамских языков, в котором сохраняется морфологическое различие между винительным и родительным падежами. Другие окончания также могут иметь более архаичную форму, чем в других саамских языках, благодаря сохранению конечных гласных.

Глагол 
Имеется три лица (первое, второе и третье), три числа (единственное, двойственное и множественное).

В южносаамском, как в финском, других саамских языках и эстонском, существуют отрицательные глаголы. В южносаамском они спрягаются по временам (прошедшее и непрошедшее), наклонениям (изъявительное и повелительное), лицам (первое, второе и третье) и числам (единственное, двойственное и множественное).

Эта система отличается от других саамских языков, в частности, от северносаамского, в котором эти глаголы не спрягаются по временам.

Синтаксис 
Южносаамский, в отличие от других саамских языков, является языком типа SOV (подлежащее — прямое дополнение — сказуемое)

Примечания

Литература 
 Bergsland, Knut. Røroslappisk grammatikk, 1946.
 Bergsland, Knut. Sydsamisk grammatikk, 1982.
 Bergsland, Knut and Lajla Mattson Magga. Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja, 1993.
 Hasselbrink, Gustav. Südsamisches Wörterbuch I—III
 Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Онлайн-версия

Ссылки 

 Южносаамская грамматика
 Анализатор южносаамских слов
 Южносаамский музей и культурный центр
 Kulonen, Ulla-Maija. South Saami language

Саамские языки
Языки Норвегии
Языки Швеции
Вымирающие языки